Miljonär för en dag kan syfta på:

 Miljonär för en dag (pjäs) – en  pjäs från 1919 av Fredrik Lindholm
 Miljonär för en dag (1925) – en svensk film från 1925
 Miljonär för en dag (1951) – en amerikansk film från 1951 originaltitel Double Dynamite